Wangnereck ist der Familienname folgender Personen:

 Simon Wangnereck (1605–1657), deutscher Ordensgeistlicher und Autor